Antonio Superchi (1816-1893) – baritono italiano
 Alvaro Superchi (1944) – sindacalista e politico italiano
 Franco Superchi (1944) –  ex calciatore italiano